HMS Daring je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Daring (1804) 
 HMS Daring (1844) 
 HMS Daring (1874) 
 HMS Daring (1893) 
 HMS Daring (1932) 
 HMS Daring (D05) 
 HMS Daring (D32)

Daring